Zamach stanu w Czadzie (2004)
 Zamach stanu w Czadzie (2006)